Olceclostera är ett släkte av fjärilar. Olceclostera ingår i familjen silkesspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Silkesspinnare
Olceclostera